Horná Ves est un nom porté par deux villages de Slovaquie :
 Horná Ves, dans le district de Žiar nad Hronom (région de Banská Bystrica),
 Horná Ves, dans le district de Prievidza (région de Trenčín).